Phalaenopsis Sogo Lawrence — грекс семейства .

Используется в комнатном и оранжерейном цветоводстве и селекции красивоцветущих фаленопсисов.

Создан путём скрещивания Phal. amboinensis, Phal. venosa, Phal. amabilis, Phal. aphrodite, Phal. violacea, Phal. schilleriana, Phal. sanderiana, Phal. equestris, Phal. stuartiana и других видов.

Эпифит.

Цветки красные, по краю жёлтые, плотные, долго не увядающие, у некоторых культиваров ароматные. Губа красная, иногда на конце белая или с фиолетовым оттенком. Цветонос ветвящийся.

Родословная 
По данным The International Orchid Register.

В культуре 
Условия культивирования см. статью: Фаленопсис.

Болезни и вредители

См. также 
 Селекция фаленопсисов

Примечания 

Комнатные растения
Гибриды орхидных
Фаленопсис